

Espécies de baleias 
 Cachalote (Physeter catodon e Physeter macrocephalus)
 Cachalote-pigmeu (Kogia breviceps)
 Cachalote-anão (Kogia sima)

Outros 
NRP Cachalote (S165) — submarino da Marinha Portuguesa

Desambiguações de biologia